Armour kan syfta på:

 Under Armour – en tillverkare av funktionskläder inom sport

Geografi
 Armour, Ontario – ett township i Parry Sound District
 Armour, South Dakota – administrativ huvudort i Douglas County

Personer
 J. Ogden Armour (1863–1927), amerikansk affärsman
 Philip Armour (1832–1901), amerikansk affärsman
 Tommy Armour (1894–1968), brittisk golfspelare